Jan Łopuszański (1875-1936), inżynier, profesor i rektor Politechniki Lwowskiej, minister robót publicznych
 Jan Łopuszański (1923-2008), fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN
 Jan Łopuszański (ur. 1955), polityk, poseł na Sejm, kandydat w wyborach prezydenckich 2000